Goodbye, Mr. Chips ist der Titel folgender Werke:
 Leb wohl, Mister Chips!, britischer Roman von James Hilton (1934)
 Goodbye, Mr. Chips, deutscher Titel Auf Wiedersehen, Mr. Chips, US-amerikanischer Spielfilm von Sam Wood (1939)
 Goodbye, Mr. Chips (1969), US-amerikanisches Filmmusical von Herbert Ross (1969)
 Goodbye, Mr. Chips (Fernsehserie), sechsteilige britische Fernsehserie (1984)
 Goodbye, Mr. Chips (2002), britischer Fernsehfilm von Stuart Orme (2002)